Phyllodistomum är ett släkte av plattmaskar. Phyllodistomum ingår i familjen Gorgoderidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Phyllodistomum